Isabelle Dangy (1953-), une auteure d’études littéraires et romancière française.

 Dangy, une commune française.